Вайола Дейвис () е американска актриса, тя е един от малкото артисти печелили всичките четири най-престижни награди „Оскар“ (за кино), „Еми“ (за телевизия), „Грами“ (за музика) и „Тони“ (за театър). Печелила е също „Златен глобус“, награда на „БАФТА“ и две награди „Сателит“, номинирана е за награда „Сатурн“. От 2017 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Афроамерикански актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA
Родени в Южна Каролина